Bill Wurtz, auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et créateur de vidéos en ligne américain
Bruno Wurtz (1940-), pilote automobile et cascadeur québécois
Charles Adolphe Wurtz (1817-1884), médecin et chimiste français
Francis Wurtz (1948-), homme politique français
Robert Wurtz (1941-), ancien arbitre de football
Suzanne Wurtz (1900-1982), nageuse française
Taylor Wurtz (1990- ), joueuse américaine de basket-ball

Voir aussi
Rue Wurtz (Paris)
Réaction de Wurtz

Homonymie de patronyme